Свети Йосиф може да се отнася за:
 Йосиф Обручник, християнски светец
 Църкви
 Свети Йосиф (София)
 Свети Йосиф (Пловдив)
 Свети Йосиф (Раковски)
 Свети Йосиф (Бърдарски геран)
 Свети Йосиф (Казанлък)
 Свети Йосиф (Варшава), Полша
 Колежи
 Свети Йосиф (колеж в София)
 Свети Йосиф (колеж в Пловдив)
 Свети Йосиф (колеж в Бургас)
 Болница
 Свети Йосиф (болница в Пловдив)